Mangaltar – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Bagmati w dystrykcie Kavrepalanchok
 Mangaltar – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Khotang